

Patronyme
 Jules Houdaille, (1816-1900),  est un homme politique français.
 Charles François Maurice Houdaille, (1858-1916), était un militaire français.

Homonymie
Homonymie de patronyme